Olaszország
San Paolo, település Olaszországban, Lombardia régióban, Brescia megyében
San Paolo Albanese, község Olaszországban, Basilicata régióban, Potenza megyében
San Paolo d’Argon, település Olaszországban, Lombardia régióban, Bergamo megyében
San Paolo Bel Sito, község Olaszországban, Campania régióban, Nápoly megyében
San Paolo Cervo, település Olaszországban, Piemont régióban, Biella megyében
San Paolo di Civitate, község Olaszországban, Puglia régióban, Foggia megyében
San Paolo di Jesi, település Olaszországban, Marche régióban, Ancona megyében
San Paolo Solbrito, település Olaszországban, Piemont régióban, Asti megyében
San Paolo fuori le mura, bazilika Rómában
San Paolo Maggiore, bazilika Nápolyban